В соревнованиях по сёрфингу на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 40 спортсменов (20 мужчин и 20 женщин), которые будут соревноваться за 2 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем двумя спортсменами у каждого пола.

Правила квалификации 
Квоты будут распределены на следующих мероприятиях:

 Страна-хозяйка: Сборной Японии выделено по одной квоте у мужчин и женщин. Если хотя бы один японский сёрфингист квалифицируется по результатам отборочных соревнований, данное место перейдёт одному из лучших сёрфингистов по результатам мировых сёрф игр 2020 года.
 Мировая лига сёрфинга 2019 – 10 мужчин и 8 женщин с самым высоким рейтингом получат квоты на игры.  
 Мировые сёрф игры 2019 – лучшие представители от четырёх регионов (Африка, Азия, Европа и Океания) получат по квоте на игры.
 Панамериканские игры 2019 – победители соревнований у мужчин и женщин получат по квоте.
 Мировые сёрф игры 2020 – 4 мужчины и 6 женщин с наилучшими результатами получат квоты на игры.

Квалификационные соревнования

Квалифицированные спортсмены

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Список квалификационных соревнований

Сёрфинг
Квалификация